Le terme ligne 20 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

BHNS 
 Ligne 20 des Bus de la région d'Helsinki

Tramway 
 Ligne 20 du tramway d'Istanbul
 Ancienne ligne 20A du tramway de Mons
 Ancienne ligne 20 de la SNCV à La Panne
 Ligne 20 du tramway de Prague

Trolleybus 
 Ligne 20 du trolleybus de Liège

Voie ferrée 
 Ligne 20 (Hasselt - Maastricht) des chemins de fer belges.

Voir aussi 
 
 20 (nombre)

20